Aq, aq eller AQ kan syfta på:

  aq (lösningsmedel) – en förkortning inom kemin som anger att ett ämne är löst i vatten (av latin aqua = vatten, till exempel .
 AQ – mått på en persons drag av autism mått, se Autist Spectrum Quotient
 AQ – ett online enpersons datorrollspel skapat av Artix Entertainment 2002, se Adventurequest
 AQ-drev – ett drev monterat på akterns utsida på motorbåtar, se Drev (båt)
 .aq – nationell toppdomän för Antarktis
 Aq-va-kul – tidigare namn på en simhall i Malmö